Le Yacht Club de Genève (abrégé YCG) est un club nautique fondé en 1886 sous le nom de « Club Nautique des Faces Pâles ». Il est installé sur le site de La Tour Carrée, sur la commune de Cologny dans le canton de Genève (Suisse) depuis 1953. En 1958, le club adopte son nom actuel et développe des activités: une école de voile est créée et de plus en plus de manifestations sont organisées. La vocation première du Yacht Club de Genève reste, encore aujourd'hui, de promouvoir et développer le nautisme à la voile sous toutes ses formes. 

Le club, qui compte plus de , n'a cessé développer son école de voile. Cette dernière accueille chaque année près de 500 enfants, adolescents et adultes, qui s'initient à la pratique de la voile et améliorent leur technique. Le Yacht Club de Genève est aussi l'organisateur de nombreuses régates, dont la célèbre « Genève-Rolle-Genève » qui, après le Bol d'Or, est la seconde plus grande régate du lac Léman, avec une moyenne de 200 bateaux au départ.

Références

Liens externes 
 Site officiel du YCG
Site de l'école de voile du YCG

Club sportif dans le canton de Genève
Club sportif fondé en 1886
Club nautique en Suisse
Rade de Genève